Die Open de Nice Côte d’Azur 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 20. bis zum 26. Mai 2012 in Nizza stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und zählte zur Kategorie ATP World Tour 250. In der gleichen Woche wurde in Düsseldorf der World Team Cup gespielt.

Der Vorjahressieger im Einzel, Nicolás Almagro, erreichte erneut das Finale und siegte dort in zwei Sätzen gegen den Qualifikanten Brian Baker. Er gewann das Turnier ohne Satzverlust und blieb damit nach seinem Vorjahresdebüt weiterhin ungeschlagen in Nizza. In der Saison 2012 war dies sein zweiter ATP-Titel, insgesamt der zwölfte Titelgewinn seiner Karriere (allesamt auf Sandplatz). Für Baker war es nach langer Verletzungspause das erste ATP-Turnier seit 2005 und zugleich auch sein erstes Finale in dieser Kategorie.

Im Doppel traten Eric Butorac und Jean-Julien Rojer nicht mehr gemeinsam zur Titelverteidigung an, sondern spielten mit jeweils neuen Partnern und schieden im Halbfinale bzw. in der ersten Runde aus. Im diesjährigen Finale gewannen die Bryan-Brüder in zwei Sätzen gegen Oliver Marach und Filip Polášek. Dies war ihr erster Sieg in Nizza, ihr dritter Titel im Jahr 2012 und der insgesamt 78. gemeinsame ATP-Titel der Zwillinge.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 18. bis 20. Mai 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 106 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 114 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 108 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Nizza